Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Mark Petchey che hanno battuto in finale Maurice Ruah e Roger Smith 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Maurice Ruah /  Roger Smith (finale)

 Neil Borwick /  Peter Nyborg (primo turno)
 Jordi Burillo /  Javier Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1993